

Населені пункти та їхні частини
 Роле — село в гміні Луків Луківського повіту Люблінського воєводства
 Роле — село в гміні Мястко Битівського повіту Поморського воєводства
 Роле — село в гміні Ромбіно Свідвинського повіту Західнопоморського воєводства
 Роле — частина міста Суха-Бескидзька в Суському повіті Малопольського воєводства
 Роле — частина села Ґрудек у гміні Грибів Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Роле — частина села Раба-Вижна в гміні Раба-Вижна Новотарзького повіту Малопольського воєводства
 Роле — частина села Воякова в гміні Івкова Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Роле — частина села Ленкавиця в гміні Стришув Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Роле — частина села Домарадз у гміні Домарадз Березівського повіту Підкарпатського воєводства
 Роле — частина села Близне (Блізне) в гміні Ясениця-Росельна Березівського повіту Підкарпатського воєводства
 Роле — колонія в гміні Луків Луківського повіту Люблінського воєводства

Див. також 
 Роль (значення)

Примітки